Sierpinski bezeichnet:

den polnischen Mathematiker Wacław Sierpiński (1882–1969)
den nach ihm benannten Mondkrater Sierpinski (Mondkrater)

mehrere nach ihm benannte mathematische Konzepte und Konstrukte:
das Sierpinski-Dreieck
die Sierpiński-Konstante
die Sierpiński-Kurve
das Sierpinski-Problem 
der Sierpiński-Raum
der Sierpinski-Teppich
die Sierpiński-Zahl

Siehe auch:
 Cierpiński